Übergangszeit bezeichnet:

 Übergangszeit (Arbeitsstudium), der Zeitraum, der sich aus Liegezeiten und Transportzeiten zusammensetzt
 Übergangszeit (Meteorologie), die Zeitspanne zwischen der Trocken- und Regenzeit
 Übergangszeit (Reiseverkehr), die zum Umsteigen und Überführen des Gepäcks zwischen zwei Transportmitteln verfügbare Zeit 
 Übergangszeit (Verkehrstechnik), die Zeitspanne zwischen den Grün- und Rotphasen einer Ampel
 Minimum Connecting Time, die Mindestübergangszeit bei Flügen
 die Zeitspanne zwischen zwei Zeitaltern

Siehe auch